Samsonowa ist der Familienname folgender Personen:

 Ljudmila Dmitrijewna Samsonowa (* 1998), russische Tennisspielerin
 Nadeschda Wassiljewna Samsonowa (1924–2010), sowjetische Schauspielerin und Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Samsonow